CCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Charles City (Iowa) (Stati Uniti)